«Локомоти́в-Куба́нь» — российский профессиональный баскетбольный клуб из Краснодара, выступающий в Единой лиге ВТБ. У клуба имеется фарм-команда «ЦОП-Локомотив-Кубань».

История 
Зародился клуб «Локомотив» в 1946 в Минеральных Водах. Первыми тренерами команды были железнодорожники Григорий Абугов и Николай Харченко, а играли за клуб в основном учащиеся 2 железнодорожных школ Минеральных Вод.

До 1994 года минераловодский «Локомотив» играл в низших лигах СССР и России. В 1994 году клуб попал в Высший дивизион чемпионата России, в дивизион Юг (Высшая лига в 1994 стала вторым по силе турниром в России после стартовавшей с того года Суперлиги). В сезоне 1994/1995 «Локомотив» занял 3 место в своём дивизионе. В сезоне 1997/1998 клуб дебютировал в Суперлиге, в итоге закончив чемпионат на 6 месте. Сезон 1998/1999 «Локомотив» занял 5 место и завоевал право участия в Кубке Корача на следующий сезон. В 2000 году минераловодцы выиграли Кубок России обыграв в финале в Сочи «Динамо» из Санкт-Петербурга. В сезоне 2000/2001 и 2001/2002 становились бронзовыми призёрами чемпионата России.

Сезон 2002/2003 стал последним для «Локомотив» в Минеральных Водах. «Локомотив» пробился в плей-офф, заняв восьмое место, последнее из дающих право играть в плей-офф, из десяти, где уступил чемпиону ЦСКА во всех трёх матчах. По окончании сезона было решено перебазировать клуб в Ростов.

Летом 2003 года новый генеральный менеджер клуба Андрей Ведищев возглавил клуб уже в Ростове-на-Дону.

Все эти годы «железнодорожники» входили в число сильнейших клубов России: регулярно играли в плей-офф национального чемпионата и постоянно выступали в еврокубках. Лучшим достижением «Локомотива» за это время стало пятое место в чемпионате России в сезоне 2006/07 и выход в финал Кубка ФИБА в сезоне 2004/05. Летом 2009 года президентом компании «Российские железные дороги» Владимиром Якуниным было принято решение о переезде клуба из Ростова-на-Дону в Краснодар. Главной причиной этого решения стали новые требования чемпионата России и европейских клубных турниров, по которым ростовские залы КСК «Экспресс» и Дворца спорта больше не соответствовали регламенту.

Сезон 2009/2010 
Из-за переезда клуба название команды «Локомотив-Ростов» изменилось на «Локомотив-Кубань». Первый сезон «Локомотива» в Краснодарском крае начался под руководством словенского специалиста Сашо Филиповски. На старте сезона для «железнодорожников» все складывалось успешно. В первом туре краснодарцы были близки к выездной победе над ЦСКА, затем выиграли четыре раза подряд и обосновались на второй строчке в турнирной таблице. Во второй половине сезона «Локо» допустил несколько поражений и потерял позиции в чемпионате России, а к концу 2009 года опустился в середину турнирной таблицы.

В связи с этим Сашо Филиповски был освобожден от занимаемой должности, а ему на смену пришёл главный тренер сборной Литвы Кястутис Кемзура.

Потеряв шансы на продолжение борьбы в Еврочеллендже, «железнодорожники» сосредоточили силы на чемпионате России. Под руководством Кястутиса Кемзуры команда начала показывать стабильный результат. Джеральд Грин стал самым результативным игроком в составе по итогам второй половины сезона, а центровой Григорий Шуховцов получил по окончании чемпионата вызов в национальную сборную России.

Сезон 2010/2011 
Выбранный Кястутисом Кемзурой курс смог упрочить положение команды в этом сезоне, что на финише позволило подняться на четвертую строчку чемпионата БЕКО ПБЛ и выйти в финал Кубка Вызова, где «Локо» уступил словенскому клубу «Крка» со счетом 77:83.

Сезон 2011/2012 
В сезоне 2011/2012 «Локомотив-Кубань» под руководством именитого тренера Божидара Мальковича вышел в стадию Топ-8 Еврокубка и завоевал бронзовые медали чемпионата России. Право сыграть во втором по значимости европейском клубном соревновании, Кубке Европы, «Локомотив» получил в предыдущем сезоне, когда сумел пробиться в финал другого европейского клубного турнира, но рангом ниже — Кубок Вызова.

В этом сезоне, несмотря на то, что краснодарцы были новичками в Кубке Европы, они прошли групповой отбор со вторым результатом в своей группе — 4 победы в 6 матчах, «Локомотив» пробился в стадию Last 16, где соперниками краснодарской команды были литовский «Летувос Ритас», итальянский «Беннетон» и немецкая «Альба». В четвертьфинальной стадии красно-зеленые встретились с соседом по внутреннему чемпионату — подмосковными «Химками», которые и стали в итоге обладателями Кубка.

Помимо дебюта в престижном европейском турнире (Еврокубке), краснодарцам впервые предстояло выступить в чемпионате Единой лиги ВТБ — соревновании, призванном объединить ведущие клубы Восточной Европы. Проведя регулярный сезон Лиги ВТБ на хорошем уровне, «Локомотив» вышел в плей-офф и в итоге занял четвёртое место.

Сезон 2012/2013 
В сезоне 2012/13 пост главного тренера «Локо» занял Евгений Пашутин — специалист, до того занимавший аналогичные посты в командах «Спартак», ЦСКА и УНИКС. Соответственно целям поставленным клубом, был значительно усилен и состав игроков. Команду пополнили Ник Калатес, Мантас Калниетис, Алекс Марич, Деррик Браун, Алексей Саврасенко, Симас Ясайтис, Валерий Лиходей. По ходу сезона состав усилил Ричард Хендрикс.

В финале Кубка Европы, проходившем в бельгийском городе Шарлеруа 13 апреля 2013 года, краснодарский клуб уверенно обыграл испанский клуб «Бильбао» со счетом 75:64 и завоевал не только самый престижный трофей в своей истории, но и путевку в Евролигу на следующий сезон.

Сезон 2013/2014 
В сезоне 2013/14 команда, дебютировавшая в Евролиге, дошла до стадии Топ-16, успешно сражаясь с грандами европейского баскетбола. Форвард Локомотива Деррик Браун был признан самым ценным игроком Евролиги в ноябре. Розыгрыш плей-офф Единой Лиги ВТБ запомнился болельщикам серией с ЦСКА, которую «Локо» начал с двух выездных побед. Однако три финальные игры остались за московским клубом, и «Локомотив» покинул чемпионат на стадии четвертьфинала. По итогам сезона руководство клуба решило не продлевать контракт с главным тренером Евгением Пашутиным.

Сезон 2014/2015 
В межсезонье в клуб пришёл новый главный тренер — Сергей Базаревич, который совместно с руководством начал формировать состав команды. Клуб покинули Маркус Уильямс, Алекс Марич, Валерий Лиходей и Симас Ясайтис. Усилить состав были призваны: Энтони Рэндольф, Малькольм Дилейни, Аарон Майлз, Никита Курбанов, Евгений Воронов и Никита Балашов. Одним из главных приоритетов в сезоне президент клуба Андрей Ведищев назвал возвращение в Евролигу путём победы в Еврокубке или выхода в финал Единой Лиги ВТБ. Однако клуб выбыл в полуфинале плей-офф лиги, уступив «Химкам», а в четвертьфинале Кубка Европы проиграл казанскому УНИКСу. С окончанием сезона Сергей Базаревич покинул свой пост.

Сезон 2015/2016 
В июне 2015 команда получила wildcard на участие в Евролиге. Новым главным тренером команды стал Георгиос Барцокас, который совместно с менеджментом клуба приступил к селекционной работе. Несмотря на предложения продолжить сотрудничество с «красно-зелеными», команду покинули признанные лидеры: Деррик Браун, Ричард Хендрикс, Крунослав Симон. Алексей Жуканенко перешел в «Астану», Никита Курбанов вернулся в ЦСКА, а Максим Григорьев решил попробовать себя в «Нижнем Новгороде». К началу сезона кропотливая работа скаутов позволила «Локо» даже усилить состав. В число новобранцев вошли: центровой Кирилл Фесенко, форварды Виктор Клавер, Райан Брокхофф, Алексей Зозулин, Крис Синглтон, защитник Донтей Дрейпер. А любимец краснодарских болельщиков Сергей Быков вернулся в клуб после полутора лет в УНИКСе.

Перед началом сезона в нескольких интервью президент «Локомотива-Кубань» заявил, что «красно-зеленым» по силам пройти в стадию Топ-16 (что и было сделано досрочно в 7 туре группового этапа). Также совместно с партнером клуба, компанией производителем спортивной экипировки ANTA Sport, к розыгрышу сезона-2015/16 был представлен новый дизайн игровой формы, которая получила третий вариант цветового оформления — зелёный. В последнем, десятом, туре группового этапа Евролиги «Локо» оказался сильнее легендарной «Барселоны», что позволило выйти в Топ-16 с первого места группы С. После этой победы президент клуба Андрей Ведищев заявил, что теперь команда будет решать задачу по выходу в плей-офф этого турнира:
«Да, мы мечтаем о „Финале четырёх“, что скрывать. Но сначала надо выйти в плей-офф, сделаем для этого все от нас зависящее. Сам по себе выход в плей-офф будет большим успехом для нас, но стремиться нужно к достижению максимальной задачи.»

Вскоре после начала 2016 года Кирилл Фесенко и клуб объявили о расторжении контракта по взаимной договоренности сторон. Тогда же стало известно, что 22-летний центровой Никита Зверев до конца сезона отправляется в аренду в баскетбольный клуб «Строитель» из Энгельса. До закрытия трансферного окна Евролиги селекционерам клуба удалось усилить команду подписанием американского защитника Мэтта Дженнинга.

Выйдя в плей-офф Евролиги со второго места в группе Топ-16, «Локомотив-Кубань» играл с «Барселоной» — двукратным победителем Евролиги. В 5 матчах серии «Локомотив-Кубань» обыграл «Барселону» и впервые в своей истории вышел в «Финал четырёх» турнира. Георгиос Барцокас назвал причины триумфа своей команды и рассказал, кому хочет посвятить эту победу:
»— Это большой день для нашего клуба и для всего Краснодара. Рады, что смогли доставить нашим болельщикам такое удовольствие. Не просто быть командой из южной провинции России и поехать в «Финал четырёх». Но сейчас не очень хочется говорить о стратегии и об игре. Хочу в первую очередь поблагодарить вас за вашу поддержку в трудные моменты сезона и поэтому хочу посвятить эту победу болельщикам."

В «Финал четырёх» «Локомотив-Кубань» попал на ЦСКА при жеребьёвке. ЦСКА победил «Локомотив-Кубань» (88:81) и вышел в финал. В матче за 3-е место «Локомотив-Кубань» победил «Лабораль Кутча» (85:75). Георгиос Барцокас поделился эмоциями после игр «Финала четырёх»:
«— Это хороший финал сезона. Мы хотели уехать из Берлина с титулом, и, хотя в итоге это не удалось, мы знаем, что делали все от нас зависящее с самого начала сезона. Это была интересная, долгая и очень утомительная дорога. Я очень ценю все сообщество клуба „Локомотив-Кубань“ от президента и игроков до каждого сотрудника офиса, а особенно наших болельщиков, которые ездили за нами из Краснодара по всей Европе. Мы завершаем сезон улыбаясь, и это важно для нас.»

Сезон 2016/2017 
В сезоне 2016/17 «Локомотив-Кубань» не принимает участия в Евролиге, и команду покинули тренер Георгиос Барцокас, который вместе с Виктором Клавером перешел в «Барселону», Малкольм Дилэйни получил приглашение от клуба НБА «Атланта Хокс», а Энтони Рэндольфа и Донтея Дрейпера забрал к себе «Реал». «Локомотив» встал перед необходимостью практически заново строить команду и пригласил тренера Фотиса Кацикариса и игроков Марди Коллинза, Дмитрия Хвостова, Владимира Ивлева, Евгения Бабурина, Кевина Джонса, Кенни Гэбриэла для выступления в Единой лиге ВТБ и Еврокубке. Перед командой была поставлена задача выиграть Еврокубок, что автоматически дает путевку в Евролигу-2017/18. После череды поражений, поставивших под сомнение выход команды в Топ-16 Еврокубка, Кацикарис был уволен. 14 ноября 2016 года команду возглавил сербский специалист Саша Обрадович, команда смогла попасть в Топ-16 Еврокубка и уже в январе 2017 досрочно пробилась в плей-офф турнира, однако дальше полуфинала команда не прошла. В Единая лига ВТБ 2016/2017 «Локомотив» так же остановился на полуфинальных играх (0:3 в серии с ЦСКА).

Сезон 2017/2018 
Перед началом сезона 2017/18 клуб покинули лидеры прошлых сезонов — Тэйлор Рочести, Андрей Зубков, Мэтт Дженнинг и Ян Вуюкас. Им на смену пришли игроки, уже имевшие опыт в играх в Единой Лиги ВТБ — Фрэнк Элегар (вошёл в символическую пятерку регулярного сезона 2016/17), Павел Антипов, Станислав Ильницкий — а также легионеры — Крис Бэбб, Тревор Лейси и Джо Рэглэнд. Спортивным партнёром команды стала компания Under Armour — «Локомотив» стал первой спортивной командой в России, которая будет выступать в экипировке этой фирмы. В феврале 2018 года команда взяла второй Кубок России в своей истории, а по итогам сезона заняла третье место в регулярном этапе Единой Лиги ВТБ и завоевала «серебро» Еврокубка, в двух матчах уступив турецкой «Дарушшафаке». Президентом клуба результаты сезона были признаны «противоречивыми». Также в июле 2018 года «Локомотив-Кубань» получил бронзовую награду Евролиги (Bronze Devotion) за маркетинговую кампанию «Основной состав», основанную на комиксовой тематике.

Сезон 2018/2019 
В межсезонье команду по разным причинам покинули почти все иностранные игроки, за исключением Тревора Лейси. Райан Брокхофф, проведший в краснодарском клубе три сезона, смог подписать контракт с «Даллас Маверикс».

19 марта 2019 года команду покинул главный тренер Владе Йованович. Сразу после отставки Йовановича команду возглавил Боб Доневалд. До перехода в российский клуб американский тренер Роберт (Боб) Доневалд-младший работал в Китае.

Сезон 2019/2020 
В клуб на должность вице-президента вернулся литовей Гинас Руткаускас, который уже занимал аналогичную должность в клубе с 2012 по 2014 годы.

Новым главным тренером команды стал Лука Банки. Тренерский штаб покинули ассистенты главного тренера Эдуард Рауд и Николай Танасейчук. На должность ассистента главного тренера назначен итальянский специалист — Алессандро Магро.

Тренером по индивидуальной подготовке назначен Андрей Цыпачев. Работу в клубе продолжили тренеры-скауты Богдан Карайчич и Станислав Збарский, тренеры по физической подготовке Алехандро Гарсия и Олег Красноруженко, и тренер по индивидуальной подготовке Витаутас Валиулис.

В составе команды остались Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин, Станислав Ильницкий, Владимир Ивлев и Драган Апич. Пополнили состав легионеры американцы Сэм Деккер, Уилл Каммингс, Джонни О’Брайант и Алан Уильямс, к тому же вернулся литовский защитник Мантас Калниетис, уже выступавший за «Локо» с 2012 по 2015 года.

15 ноября руководство клуба уволила Банки из-за неудовлетворительных результатов команды. Богдан Карайчич был временно назначен исполняющим обязанности главного тренера.

7 декабря новым главным тренером стал Евгений Пашутин, который с 2012 по 2014 год руководил коллективом из Краснодара. Богдан Карайчич снова стал ассистентом главного тренера. Спустя месяц команду покинул Алессандро Магро. С Пашутиным «Локо» значительно улучшил свою игру и результаты выдав восьмиматчевую победную серию в Единой Лиге ВТБ, однако в Еврокубке команде всё же не удалось пробиться во второй групповой раунд.

Сезон 2020/2021

Сезон 2021/2022 
В этом сезоне к команде присоединились Джейлен Барфорд

Сезон 2022/2023 
В этом сезоне к команде присоединились ДеВон Акун-Пёрселл, Крис Хортон, Окаро Уайт.

Достижения

Национальные турниры 
Единая лига ВТБ
  Серебряный призёр: 2012/2013
  Бронзовый призёр: 2014/2015Чемпионат России
  Бронзовый призёр (4): 2000/2001, 2001/2002, 2011/2012, 2014/2015
Кубок России
  Обладатель (2): 2000, 2017/2018
  Серебряный призёр: 2013/2014

 Европейские турниры Евролига
  Бронзовый призёр: 2015/2016
Еврокубок
  Обладатель: 2012/2013
  Серебряный призёр: 2017/2018Кубок Корача
  Серебряный призёр: 2001/2002
Кубок вызова ФИБА
  Серебряный призёр: 2010/2011Кубок Европы ФИБА
  Серебряный призёр: 2004/2005

Главные тренеры 

 2009 —  Сашо Филиповски
 2009—2011 —  Кястутис Кемзура
 2011—2012 —  Божидар Малькович
 2012—2014 —  Евгений Пашутин
 2014—2015 —  Сергей Базаревич
 2015—2016 —  Георгиос Барцокас
 2016—2018 —  Саша Обрадович
 2018—2019 —  Владе Йованович
 2019 —  Роберт Доневалд
 2019 —  Лука Банки
 2019 —  Богдан Карайчич ()
 2019—2021 —  Евгений Пашутин
 2021—2022 —  Бранко Максимович (
 2022—н.в. —  Александер Секулич

Состав

Статистика выступлений

Домашняя арена 
 Спортивная арена «Баскет-холл» (вместимость 7 500 человек) с 2011 года.
 Дворец спорта «Олимп» (вместимость 3 000 человек) до 2011 года.

Известные игроки 
  Дмитрий Кулагин
  Райан Брокхофф
  Малкольм Дилэйни
  Энтони Рэндольф
  Алексей Саврасенко
  Крешимир Лончар
  Ник Калатес
  Алекс Марич
  Перо Антич
  Джеймс Гист
  Джеральд Грин
  Никита Моргунов
  Александр Чапин
  Майк Уилкинсон
  Сергей Быков
  Николай Падиус
  Игорь Куделин
  Виталий Фридзон
  Дорелл Райт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ПБК «Локомотив-Кубань»
 Сайт проекта школьная лига «Локобаскет»
 Клуб болельщиков Спортивного общества «Локомотив»
 История ПБК «Локомотив-Кубань» на официальном сайте

Баскетбольные клубы СССР
Баскетбольные клубы России
Участник баскетбольной Евролиги
Участники Единой лиги ВТБ
Спортивные клубы Краснодара
Клубы Локомотив